Hay varias consejerías autonómicas en España denominadas Consejería de Economía y Hacienda:
 Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía;
 Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias;
 Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria;
 Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de la Comunidad de Madrid;
 Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura;
 Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.